2. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 20–21 stycznia 1973 roku w Assen, w Holandii. W zawodach po raz pierwszy wzięły udział kobiety. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Mistrzynią globu została Kanadyjka Sylvia Burka. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Najlepszy rezultat uzyskał reprezentant gospodarzy Jan Heida. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (22 sklasyfikowane) i 35 łyżwiarzy (34 sklasyfikowanych) z 11 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1973 w sportach zimowych
1973 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Assen